Getúlio Dornelles Vargas — ex-presidente do Brasil
 Getúlio Vargas Freitas de Oliveira Júnior — futebolista brasileiro

Geografia 
 Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul) — município
 Presidente Vargas (Maranhão) — município
 Presidente Getúlio (Santa Catarina) — município
 Avenida Presidente Getúlio Vargas — avenida em Paulínia, São Paulo
 Parque Getúlio Vargas (Canoas) — parque em Canoas, Rio Grande do Sul
 Parque Getúlio Vargas (Feira de Santana) — parque em Feira de Santana, Bahia
 Praça Getúlio Vargas (Nova Friburgo) — praça em Nova Friburgo, Rio de Janeiro
 Praça Getúlio Vargas (Cascavel) — praça em Cascavel, Paraná
Getúlio Vargas (Aracaju) — bairro de Aracaju, Sergipe
Avenida Presidente Vargas - avenida em Centro, Rio de Janeiro
 Presidente Vargas (Manaus) — bairro de Manaus, Amazonas

Cinema 
 Getúlio (filme) — película (2014) com Tony Ramos no papel-título
 Getúlio Vargas (documentário) — dirigido por Ana Carolina em 1974

Outros 
 Fundação Getulio Vargas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos